Ђурашевићи могу бити:
Други, мање заступљен назив за племе Црнојевићи
Ђурашевићи – насеље у општини Тиват, Црна Гора